Арче:

 Арче — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне.
 Арче — небольшое средневековое итальянское герцогство, располагавшееся в регионе Лацио с центром в г. Арче.
 Арче, Хорхе (1905—1956) — кубинский художник.
 Арчё, Юрди (род. 1951) — шведский художник.